National Soccer League (1997–98) – dwudziesta druga edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym drugim sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna South Melbourne FC, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Carlton SC

Uczestnicy sezonu 1997-98  
 Adelaide City
 Brisbane Strikers
 Canberra Cosmos
 Carlton SC
 Gippsland Falcons SC
 Melbourne Knights
 Marconi Stallions
 Newcastle Breakers
 Perth Glory
 South Melbourne FC
 Sydney United 
 Sydney Olympic
 West Adelaide
 Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1996–97, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1996–97, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1998

South Melbourne FC TRZECI TYTUŁ

Nagrody  
 Zawodnik roku: Paul Trimboli (South Melbourne FC)
 Trener roku: Angie Postecoglou (South Melbourne FC)

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 17 lutego 2011].

National Soccer League
1997 w Australii
1998 w Australii
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej